

Localidades

Gardendale (Alabama)
Gardendale (Texas)

Desambiguações de topônimos